Staveren ist der Familienname folgender Personen:

 Adam van Staveren (* 1975), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Cornelis van Staveren (1889–1982), niederländischer Segler
 Irene van Staveren (* 1963), niederländische Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Jacob Cornelis van Staveren (1889–1979), niederländischer Ingenieur für Elektrotechnik
 Petra van Staveren (* 1966), ehemalige Schwimmerin aus den Niederlanden

Siehe auch:
 Stavoren